Cinq navires de l’US Navy ont été nommés USS Potomac, d'après le Potomac rivière coulant entre la Virginie, la Virginie-Occidentale et le Maryland.

 , une frégate lancée en 1822 et revendue en 1877
 ,  un ancien baleinier, racheté en  et utilisé avec la Stone Fleet, un groupe de navires utilisé pour bloquer les entrées des ports confédérés pendant la guerre de Sécession et coulé à cet effet le 
 ,  un remorqueur racheté en 1898 pour servir lors de la guerre hispano-américaine. Il fut retiré du service en 1922.
 , un cotre de l’US Coast Guard reconverti en yacht présidentiel pour Franklin Delano Roosevelt de 1936 à 1945. Désormais préservé à Oakland en Californie.
 , un pétrolier lancé en 1956, il fut endommagé par une explosion en 1961 ; le navire reconstruit fut renommé Shenandoah.
 , un pétrolier en service de 1976 à 1983.

Voir aussi

Source

Potomac